Schulzenamt bezeichnet
das Amt, welches ein Schultheiß innehat,
Sołectwo, eine der Gmina (Gemeinde) untergeordnete Verwaltungseinheit in Polen.